Акт о капитуляции является правовым актом, завершающим военный конфликт. Такими документами являлись:
 Капитуляция Северовирджинской армии КША (1865)
 Капитуляция Османской империи в Первой мировой войне (1918)
 Акт о капитуляции Германии (1945)
 Акт о капитуляции Японии (1945)
 Акт о капитуляции Пакистана (1971)
 Акт о капитуляции Аргентины в Фолклендской войне (1982)

Литература